Amrabat  ist der Familienname folgender Personen:

 Nordin Amrabat (* 1987), marokkanisch-niederländischer Fußballspieler
 Sofyan Amrabat (* 1996), marokkanisch-niederländischer Fußballspieler